Traca puede referirse a:

 un producto pirotécnico Traca (artículo pirotécnico).
 en construcción naval Traca (náutica).